Анатолий Давыдович Зимон (20 ноября 1924 —  22 февраля 2015) — советский и российский химик, инженер-технолог, популяризатор науки, почётный профессор Московского государственного университета технологий и управления. Доктор технических наук, заслуженный деятель науки РСФСР (1990), академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
Почётный работник высшего образования РФ.

Отец, инженер Давид (Давыд) Абрамович Зимон (1889—1938, уроженец Ковно), был репрессирован и расстрелян в 1938 году.

Ветеран Великой Отечественной войны, командир взвода химзащиты, старший лейтенант (позднее имел звание инженер-полковник); участвовал в обороне Москвы и в Сталинградской битве.

До 1977 года преподавал в Военной Краснознаменной академии химической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. С 1977 года — на преподавательской работе в МГУТУ: в 1977—1995 годах — заведующий кафедрой органической, физической и коллоидной химии, с 1995 года — профессор кафедры.

Создал новое направление в области адгезии. Автор ряда монографий, две из которых изданы в США, Японии и Германии; составил энциклопедию адгезии, несколько учебников.

Умер Анатолий Давыдович 22 февраля 2015 года, похоронен на одном из московских кладбищ.

Книги 
 Адгезия пыли и порошков. М.: Химия, 1967, 1976. — 430 с.
 Adhesion of Dust and Powder. Springer, 1969. — 413 p.; Plenum Press, 1980. — 438 p.
 Пособие по расчёту основных узлов и агрегатов технических средств специальной обработки. М., 1971.
 Адгезия жидкости и смачивание. М.: Химия, 1974. — 412 с.
 Дезактивация. М.: Атомиздат, 1975. — 280 с.
 Адгезия плёнок и покрытий. М.: Химия, 1977. — 352 с.
 Аутогезия сыпучих материалов. М.: Металлургия, 1978. — 287 с.
 Entaktivierung. Dekontamination. Berlin: Militärverlag der Deutschen Demographischen Republik, 1975, 1980. — 286 с.
 Что такое адгезия. М.: Наука, 1983.
 Мир частиц: Коллоидная химия для всех. М.: Наука, 1988. — 191 с.
 Аэрозоли, или Джинн, вырвавшийся из бутылки. М.: Химия, 1993. — 208 с.
 Занимательная коллоидная химия: Своеобразный мир частиц. 2-е. изд., испр. М.: РАДЭКОН, 1998. — 192 с.
 Занимательная физическая химия. М.: ВЛАДМО, 1998. — 172 с.
 Коллоидная химия: Учебник для студентов, обучающихся в технологических, педагогических, медицинских, сесльскохозяйственных и др. вузах по направлениям «Химия», «Химическая технология и биотехнология» (с Н. Ф. Лещенко). 2-е изд., доп. и испр. М.: ВЛАДМО, 1999; М.: АГАР, 2001. — 317 с.
 Радиоактивные загрязнения. Дезактивация: Учебное пособие для подготовки руководящего и командного состава объектов промышленности, сельского хозяйства и др. М., 2001.
 Физическая химия: Учебник для студентов технологических специальностей вузов нехимического профиля (с Н. Ф. Лещенко). М.: Химия, 2000. — 315 с.
 Адгезия пищевых масс. М.: ДеЛи принт, 2008. — 397 с.
 Коллоидная химия наночастиц. М.: Научный мир, 2012. — 218 с.
 Карлики. Наночастицы в популярном изложении. М.: Научный мир, 2012. — 159 с.

Примечания

Источники 
 Анатолий Давыдович Зимон, Театр начинается с вешалки, Западное Дегунино, 30 сентября 2010 года

Популяризаторы науки
Авторы учебников
Химики СССР
Химики России
Химики по алфавиту
Инженеры СССР
Доктора технических наук
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Авторы научно-популярной литературы
Заслуженные деятели науки Российской Федерации